Refugee Camp All Stars var en hip hop-duo fra U.S.A..

Musikgrupper fra USA